Азарян () — армянская фамилия армянского происхождения.

Известные носители 
 Азарян, Альберт Арамаисович (род. 1941) — советский и украинский учёный, электротехник.
 Азарян, Альберт Вагаршакович (род. 1929) — советский гимнаст.
 Азарян, Армен Сергеевич (род. 1955) — советский футболист.
 Азарян, Аршалус Амбарцумовна (1912 — ?) — звеньевая виноградарского совхоза имени Низами, Герой Социалистического Труда.
 Азарян, Гарегин Хачатурович (1961—2011) — армянский общественный и политический деятель.
 Азарян, Эдуард Альбертович (род. 1958) — советский гимнаст.

См. также 
 Тер-Азарян, Григорий Иосифович (род. 1951) — армянский изобретатель, прозаик, доктор технических наук.